Papadopoulos, du grec  est un nom propre grec. Sa forme féminine est Papadopoulou ().

Étymologie 
Papadopoulos est le patronyme le plus répandu en Grèce. Étymologiquement, il est composé du préfixe Papas () qui signifie « prêtre », également un nom de famille sous la forme  (), et du suffixe patronymique originaire du Péloponnèse -opoulos () qui signifie « descendant, fils de », à l'image du suffixe suédois -son ou du préfixe écossais Mac-.

Patronyme

Sportifs 
 Avraám Papadópoulos (né en 1984), footballeur grec
 Braxton Stone-Papadopoulos (née en 1995), lutteuse canadienne
 Dimítris Papadópoulos (né en 1966), basketteur grec
 Dimítrios Papadópoulos (né en 1981), footballeur grec
 Giuseppe Papadopulo (né en 1948), footballeur et entraîneur italien
 Ioánnis Papadópoulos (né en 1989), footballeur grec
 Kyriákos Papadópoulos (né en 1992), footballeur grec
 Lázaros Papadópoulos (né en 1980), basketteur grec
 Michal Papadopulos (né en 1985), footballeur tchèque
 Petros Papadopoulos, pilote grec de rallye, vainqueur du Rallye de l'Acropole en 1954
 Sofia Papadopoulou (née en 1983), skipper grecque

Politiques 
 Alekos Papadopoulos (né en 1949), ministre grec et député du PASOK
 Antigoni Papadopoulou (née en 1954), femme politique chypriote
 Athanasios (Sakis) Papadopoulos (né en 1952), médecin et député grec
 George Papadopoulos (conseiller) (né en 1987), conseiller politique américain
 Geórgios Papadópoulos (1919-1999), militaire et dictateur grec
 Tassos Papadopoulos (1934-2008), président de République de Chypre de 2003 à 2008

Écrivains 
 Alexándra Papadopoúlou (1867-1906), écrivaine grecque
 Lefteris Papadopoulos (né en 1935), journaliste et parolier grec

Acteurs 
 Panos Papadopulos (1920-2001), acteur allemand d'origine grecque pontique

Scientifiques 
 Athanase Papadopoulos-Kérameus (1856-1912), universitaire ottoman puis russe

Personnages de fiction 
 Ulysse Papadopoulos est un personnage de fiction de roman créé par l’écrivain français Bernard Werber
 Lester Papadopoulos est le nom mortel d'Apollon dans la série de livres Les Travaux d'Apollon écrite par l’écrivain américain Rick Riordan
 Aristote Papadopoulos, armateur maléfique joué par Antonio Banderas dans le film Hitman and Bodyguard 2 (2021)

Autres 
 (4938) Papadopoulos, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 Papadopoulos (biscuits), entreprise agro-alimentaire grecque, du nom de son fondateur
  (2013), film britannique de Marcus Markou avec Stephen Dillane et Georges Corraface

Voir aussi 
 , plusieurs personnes de ce nom
 , plusieurs personnes de ce nom
 , forme italienne du même nom et nom d'une famille patricienne vénitienne d'origine grecque

Patronyme grec